Alexandre Émile Lapie (1800-1871), cartographe et militaire français ;
 Christian Lapie (1955), sculpteur français ;
 Paul Lapie, (1869-1927), universitaire français ; d’où :
 le lycée Paul-Lapie de Courbevoie ;
 Pierre Lapie (1777-1850), cartographe et militaire français ;
 Pierre-Olivier Lapie (1901-1994), écrivain, homme politique et résistant français.